Edvin Frylén, född den 23 december 1975 i Solna församling, är en svensk före detta professionell ishockeyspelare. Han har spelat i Elitserien i ishockey med bland annat VIK Hockey, Linköpings HC, Djurgården Hockey och Malmö Redhawks. Under tre säsonger spelade han med Hannover i tyska ishockeyligan, Deutsche Eishockey Liga (DEL). Frylén har representerat Sverige i 10 A-, 3 B- och 52 J-landskamper. 
Edvin drabbades av en knäskada under hösten 2007 och fick avsluta sin karriär efter säsongen. Knät blev aldrig riktigt bra.
År i dag tränare för pojklag i Järfälla HC sedan säsongen 2010/2011.

Karriär
1991/1992-1992/1993 Västerås IK
1992/1993 Västerås IK J20
1993/1994 Västerås IK
1993/1994 Västerås IK J20
1994/1995 Västerås IK
1994/1995 Avesta BK
1994/1995 Västerås IK J20
1995/1996 Västerås IK
1995/1996 Surahammars IF
1996/1997-1998/1999 Västerås IK
1999/2000 Linköpings HC
2000/2001-2001/2002 Djurgårdens IF
2002/2003-2004/2005 Hannover Scorpions
2005/2006-2006/2007 Malmö Redhawks
2007/2008 Djurgårdens IF

Källor

Födda 1975
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Linköping HC
Spelare i Västerås Hockey
Spelare i Malmö Redhawks
Spelare i Djurgården Hockey
Män
Levande personer
Svenska mästare i ishockey
Personer från Solna
Spelare valda i NHL Entry Draft 1994
Spelare valda av St. Louis Blues i NHL Entry Draft